Гран-прі Канади 2013 (офіційно XLIV Formula 1 Grand Prix du Canada) — автогонка, сьомий етап чемпіонату світу «Формули-1» сезону  року, що проходив з 7 по 9 червня на автодромі імені Жиля Вільнева, Монреаль, Канада.. Цей Гран-прі став ювілейним, п'ятдесятим Гран-прі Канади, проведеним за всю історію світового автоспорту, і 44-м — проведеним у рамках чемпіонатів світу «Формули-1».

За підсумками кваліфікації поул-позицію — втретє в поточному сезоні (і 39-й раз в кар'єрі) — завоював Себастьян Феттель (Red Bull). Він же і переміг у гонці, лише одного разу по ходу гонки поступившись першою позицією — Льюїсу Гамільтону (Mercedes), який пролідирував у гонці 3 кола (з 16-го по 18-е) і фінішував з третім результатом. Другим до фінішу прийшов Фернандо Алонсо (Ferrari). Таким чином, весь подіум Гран-прі Канади 2013 зайняли чемпіони світу «Формули-1» різних років. Слід зазначити, що в одному колі з переможцем фінішували тільки чотири пілоти — крім уже згаданих Алонсо і Гамільтона, це ще Марк Веббер (Red Bull) і Ніко Росберг (Mercedes).

Класифікація

Кваліфікація 

  — Кімі Ряйкконен і Даніель Ріккардо рішенням стюардів Гран-прі Канади покарані (кожен) втратою двох стартових позицій — за виїзд з піт-лейн на трасу поза своєї черги під час другого сегмента кваліфікації, що є порушенням параграфа 23,6 спортивного регламенту «Формули-1»
  — Ромен Грожан був оштрафований на десять позицій за спричинення аварії на попередньому Гран-прі.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Чемпіонський залік пілотів

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com 
 Результати кваліфікації на сайті formula1.com 
 Результати та перебіг подій гонки на сайті f1news.ru 

2013
Звіти про Гран-прі сезону 2013 Формули-1
2013 у канадському спорті
Червень 2013